Scolelepis eltaninae är en ringmaskart. Scolelepis eltaninae ingår i släktet Scolelepis och familjen Spionidae. Utöver nominatformen finns också underarten S. e. nudipalpa.

Källor 

Havsborstmaskar
eltaninae